Saaser – abitanti di Saas im Prättigau
Saaser – abitanti di Saas-Balen
Saaser – abitanti di Saas-Fee
Saaser – abitanti di Saas-Grund